Kroonstad (Zuid-Afrika), een plaats in het noordelijke deel van de Vrijstaat (Zuid-Afrika)
Kroonstad (Delfzijl), een buurt in de Nederlandse stad Delfzijl